Финал чемпионата мира по пляжному футболу — является последней стадией определения чемпиона мира по пляжному футболу. Если после 36 минут основного времени счет будет ничейным, то проводится дополнительный период продолжительностью в 3 минуты. В случае если после дополнительного периода счет останется ничейным, то тогда проводится серия послематчевых пенальти в соответствии с правилом мгновенной смерти. Победившая команда считается чемпионом.

Самый результативный финал прошел в 2011 году в Италии. Россия выиграла у Бразилии со счетом 12:8 и впервые стала победителем турнира. Наименьшее количество мячей в финалах было 1996 году, когда Бразилия забила Уругваю всего три мяча.

Наибольшее количество побед в финалах чемпионатов мира одерживала Бразилия.

Финалы

Финалы чемпионатов мира по пляжному футболу

ФИФА финалы чемпионатов мира по пляжному футболу

Распределение медалей по странам

Распределение медалей по конфедерациям

См. также 
 Чемпионат мира по пляжному футболу

Примечания